Galahad steht für:
 Galahad, einen Ritter der Artussage
 (2082) Galahad, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Gilead, ein biblisches Land
 Galahad (Oper), eine Oper von Rutland Boughton
 Galahad (deutsche Band), eine deutsche Folk-Rock-Band
 Galahad (britische Band), eine britische Progressive-Rock-Band
 Galaad (Band), eine Schweizer Progressive-Rock-Band
 Galahad (Alberta), eine Stadt in Kanada
 RFA Sir Galahad, der Name zweier britischer Landungsschiffe:
 RFA Sir Galahad (1966)
 RFA Sir Galahad (1987)
 Kid Galahad (1937), ein Film mit Edward G. Robinson, Bette Davis und Humphrey Bogart
 Kid Galahad (1962), ein Film mit Elvis Presley
 Sir Galahad, Pseudonym der österreichischen Schriftstellerin Bertha Eckstein-Diener